Ubogie Siostry Świętej Klary – założony w 1212 roku przez św. Franciszka i św. Klarę z Asyżu
 Mniszki Klaryski Kapucynki Świętej Klary – założony w 1538 roku przez Marię Lorenzę Longo
 Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji – założony w 1854 roku przez Marię Klarę Bouilleveaux